De 11e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1988 in de Russische hoofdstad Moskou. Het toernooi werd gewonnen door het SAC Omsk uit de Sovjet-Unie.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

1988
Sport in 1988
Badminton in de Sovjet-Unie
Europees kampioenschap in de Sovjet-Unie
Sportevenement in Moskou